Bengt Samuelsson (1934) – biochimico svedese, Premio Nobel per la medicina nel 1982
 Emma Samuelsson (1988) – schermitrice svedese, specialista nella spada
 Gunnar Samuelsson (1927-2007) – fondista svedese
 Gunnar Samuelsson (1966) – teologo svedese
 Guðjón Samúelsson (1887-1950) – architetto islandese
 Jessica Samuelsson (1992) – calciatrice svedese, di ruolo difensore
 Lennart Samuelsson (1924-2012) – allenatore di calcio e calciatore svedese, di ruolo difensore
 Mikael Samuelsson (1976) – hockeista su ghiaccio svedese
 Sebastian Samuelsson (1997) – biatleta svedese
 Svante Samuelsson (1972) – dirigente sportivo ed ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
 Magnus Samuelsson